Squaw Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Squaw Island (Illinois)
 Squaw Island (Maine)
 Squaw Island (Charlevoix County, Michigan)
 Squaw Island (Chippewa County, Michigan)
 Squaw Island (Erie County, New York)
 Squaw Island (Jefferson County, New York)
 Squaw Island (Nassau County, New York)
 Squaw Island (Ontario County, New York)
 Squaw Island (Tioga County, New York)
 Squaw Island (Ohio)
 Squaw Island (Washington)
 Squaw Island (Wisconsin)